Ульрих I (граф Вюртемберга) (1226—1265) — граф Вюртемберга (с 1241).
 Ульрих II (граф Вюртемберга) (ок. 1254—1279) — граф Вюртемберга (с 1265); сын Ульриха I.
 Ульрих III (граф Вюртемберга) (1286/1296 — 1344) — граф Вюртемберга и Ураха (с 1325); сын Эберхарда I.
 Ульрих V (граф Вюртемберга) (1413—1480) — граф Вюртемберга (с 1433), граф Вюртемберг-Штутгарта (с 1441); младший сын Эберхарда IV.